Ковельський повіт — повіт у Російський імперії (1795 — 1917), УСРР (1917 — 1921)
 Ковельський повіт — повіт у Польщі (1921 — 1939)
 Ковельський повіт — повіт в УРСР (1939 — 1940)